

Sigle 
AIM est un sigle qui peut désigner :
 Aeronomy of Ice in the Mesosphere, est une mission spatiale de la NASA.
Astrophysique, instrumentation, modélisation, est un laboratoire de recherche en astrophysique du CEA.
 Alternative Investment Market, est un marché d'échanges public.
 American Indian Movement.
 AOL Instant Messenger, est un logiciel et le protocole servant à communiquer avec AIM.
 AIM : Artificial Intelligence Machines, est un jeu vidéo.
 Association des ingénieurs de Montefiore.
 Association Information et Management.
 Association internationale de minéralogie.
 Atoms in Molecules, est une théorie chimique développée par Richard Bader.
 L'aéroport d'.
 AIM, est ancienne société japonaise de jeu vidéo, maintenant Fortyfive.
 Advanced Idea Mechanics, est une organisation de l'univers Marvel.
 AIM : Advancing Identification Matters, entre autres un standard de codification de code barres 2D (Datamatrix, QRcode, ...).
 AIM : Catégorie Auteur incomplet ou manquant, dans le jargon wikipédia, recense les articles de zoologie ou de botanique auxquels il manque le nom du descripteur du taxon
 AIM : Aeronautical Information management, est l'activité internationale normalisée par l'OACI relative à la gestion de l'information aéronautique

Patronyme 

 Pierre Aïm (1959-) est un directeur de la photographie français.

Pseudonyme 

 Aim, est un musicien anglais.
 Aim, est un démon de la goétie.

Titres 

 AIM, est un album de la chanteuse anglaise M.I.A.

Voir aussi 
 Fusil d'assaut AIM, est une variante roumaine de l'AKM soviétique.
 Missiles air-air :
AIM-4 Falcon.
 AIM-7 Sparrow.
 AIM-9 Sidewinder.
 AIM-26 Falcon.
 AIM-120 AMRAAM.
 AIM-132 ASRAAM.
Patronyme juif